Ю́рий Тито́в: 
 Титов, Юрий Александрович (1926—1998) — советский художник.
 Титов, Юрий Васильевич (род. 1928) — советский художник-диссидент.
 Титов, Юрий Евлампиевич (род. 1935) — советский гимнаст.
 Титов, Юрий Иванович (род. 1940) — украинский политик, чиновник и учёный.
 Титов, Юрий Тимофеевич (1948—2005) — председатель Воронежской областной Думы.